Das Coleman Vision Tennis Championships 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 20. bis 26. September 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Albuquerque